Kremlin Cup 2005 (kobiety)
 Kremlin Cup 2005 (mężczyźni)